Este artigo lista os artilheiros de cada país nas Copas do Mundo FIFA.

Os números em verde significa que o jogador terminou como o artilheiro daquela edição. Os jogadores em negrito são aqueles que participaram da última edição da Copa do Mundo.

1.306 jogadores marcaram em Copas, com o Brasil conseguindo o maior número: 81 marcadores. A França em 1982, a Itália em 2006 e a Bélgica em 2018 possuem o maior número em uma única edição: 10 marcadores.

 Última atualização: 21 de novembro de 2022.

Artilharia geral

Os maiores artilheiros de cada seleção

Gols contra marcados para os adversários
 Pierre Issa (marcou a favor da França em 1998)

Competiu como Alemanha Ocidental em 1954-1990. Ver  Alemanha Oriental para equipe separada.

 Gols contra marcados para os adversários
 Berti Vogts (marcado a favor da Áustria na 1978)
 Manuel Neuer (marcado a favor da Costa Rica na 2022)









Gols contra marcados em favor de adversários
 Roberto Perfumo (marcou a favor da Itália em 1974)
 Enzo Fernández (marcou a favor da Austrália em 2022)









Gols contra marcados para os adversários
 Cho Kwang-Rae (marcou a favor da Itália em 1986)
 Park Chu-Young (marcou a favor da Argentina em 2010)



Gols contra marcados para os adversários
 Ahmed Fathy (marcou a favor da Rússia em 2018)







Gols contra marcados para os adversários
 Tom Boyd (marcou a favor do Brasil em 1998)

Veja  Checoslováquia para 1930–1994.



Gol contras marcado para o oponente
 José Parra (marcou a favor do Brasil em 1950)
 Andoni Zubizarreta (marcou a favor da Nigéria em 1998)
 Carles Puyol (marcou a favor do Paraguai em 2002)

Gols contra marcados para os adversários
 Andranik Eskandarian (marcou a favor da Escócia em 1978)







Gols contra marcados para os adversários
 Cristian Zaccardo (marcou a favor dos Estados Unidos em 2006)

1930–2002 (Competiu como  em 1930–1938, como  durante 1950-1990, como 
República Federal da Iugoslávia 1994–2002). Veja  Serbia para 2006–presente e  em 2006).Nota: Robert Prosinečki também marcou gols pela Croácia na Copa do Mundo FIFA de 1998. Ele é o único futebolista a marcar gols por 2 seleções diferentes. Gols Contras creditados para o oponente.
 Ivan Horvat (marcou a favor da Alemanha em 1954)
 Siniša Mihajlović (marcou a favor da Alemanha em 1998)

 Gols contra marcados para os adversários
 Youssef Chippo (marcou a favor da Noruega em 1998)
 Aziz Bouhaddouz (marcou a favor do Irã em 2018)
 Nayef Aguerd (marcou a favor do Canadá em 2022)

 Gols contra marcados para os adversários
 Manuel Rosas (marcou a favor do Chile em 1930)
 Raúl Cárdenas (marcou a favor da França em 1954)
 Javier Guzmán (marcou a favor da Itália em 1970)
 Edson Álvarez (marcou a favor da Suécia em 2018)

 Gol contras marcado para o oponente
 Joseph Yobo (marcou a favor da França em 2014)
 Oghenekaro Etebo (marcou a favor da Croácia em 2018)

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! Jogador
! Gols
! 1934
! 1938
! 1974
! 1978
! 1990
! 1994
! 1998
! 2006
! 2010
! 2014
! 2022
|-
| align="left"| 
! 7
| || || 4 || 3 || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 6
| || || || || || 3 || 3 || || || ||
|-
| align="left"| 
! 6
| || || || || || || || 1 || 1 || 4 ||
|-
| align="left"| 
! 6
| || || 1 || 5 || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 6
| || || || || || || || 1 || 2 || 3 ||
|-
| align="left"| 
! 6
| || || || || || || || || style="background:#00FF00"| 5 || 1 ||
|-
| align="left"| 
! 5
| || || 5 || || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 3
| || || 3 || || || || || || || ||
|-
| align="left"| ! 3
| || || || || || || || || || || 3
|-
| align="left"| 
! 3
| || || || || || || || || || 2 || 1
|-
| align="left"| 
! 2
| || || || || || || || || 1 || 1 ||
|-
| align="left"| 
! 2
| || || || 2 || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 2
| || || || || || || 2 || || || ||
|-
| align="left"| 
! 2
| || || || || || || 2 || || || ||
|-
| align="left"| 
! 2
| || || || 2 || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 2
| || || || || || 2 || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 2
| || || || || || || 2 || || || ||
|-
| align="left"| ! 2
| || || || || || || || || || 1 || 1
|-
| align="left"| 
! 2
| || || || || || || || || || || 2
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || 1 || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || || || 1 ||
|-
| align="left"| ! 1
| || || || || || || || || || || 1
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || || || || 1
|-
| align="left"| '''
! 1
| || || || || || || || || || || 1
|-
| align="left"| 
! 1
| || || 1 || || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || 1 || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || 1 || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || 1 || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || 1 || || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || || 1 || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || 1 || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || 1 || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || 1 || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| 1 || || || || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || 1 || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || || 1 || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || 1 || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || 1 || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || 1 || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || 1 || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || || || 1 ||
|-
| align="left"| 
! 1
| 1 || || || || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || 1 || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || || || 1 ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || 1 || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || || 1 || ||
|- class="sortbottom"
! Total
! 96
! 2 !! 0 !! 15 !! 15 !! 3 !! 8 !! 13 !! 3 !! 12 !! 15 !! 10
|}

 Gols contra marcados para os adversários
 Ruud Krol (marcou a favor da Bulgária em 1974)
 Ernie Brandts (marcou a favor da Itália em 1978)

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
!rowspan=2| Player
!rowspan=2| Goals
! 2018
|-
!
|-
| align="left"| '''
! 1
| 1
|-
| align="left"|Gol-contra! 1
| 1
|- class="sortbottom"
! Total
! 2
! 2
|}

 Gols contra marcados para os adversários
 Carlos Gamarra (marcou a favor da Inglaterra em 2006)

 Gols contra marcados para os adversários
 Thiago Cionek (marcou a favor de Senegal em 2018)

 Gols contra marcados para os adversários
 Jorge Costa (marcou a favor dos Estados Unidos na 2002)
 Petit (marcou a favor da Alemanha em 2006)

 Competiu como Zaire em 1974Veja  Czechoslovakia for 1930–1994.Veja  União Soviética para 1930–1990.{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! Jogador
! Gols
! 1994
! 2002
! 2014
! 2018
|-
| align="left"| 
! 6
| style="background:#00FF00"| 6 || || ||
|-
| align="left"| ! 4
| || || || 4
|-
| align="left"| 
! 3
| || || || 3
|-
| align="left"| 
! 1
| || 1 || ||
|-
| align="left"| ! 1
| || || || 1
|-
| align="left"| Aleksandr Golovin
! 1
| || || || 1
|-
| align="left"| '''Mário Fernandes
! 1
| || || || 1
|-
| align="left"| 
! 1
| || 1 || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || 1 ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || 1 ||
|-
| align="left"| 
! 1
| 1 || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || 1 || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || 1 || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || 1
|- class="sortbottom"
! Total
! 24
! 7 !! 4 !! 2 || 11
|}

 Gols contra marcados para os adversários
 Denis Cheryshev (marcou a favor do Uruguai em 2018)
 Sergey Ignashevich (marcou a favor da Espanha em 2018)

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! Jogador
! Gols
! 2002
! 2018
! 2022
|-
| align="left"| 
! 3
| 3 || ||
|-
| align="left"| 
! 2
| 2 || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| 1 || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| 1 || ||
|-
| align="left"| Sadio Mane
! 1
| || 1 ||
|-
| align="left"| M'Baye Niang
! 1
| || 1 ||
|-
| align="left"| Boulaye Dia
! 1
| || || 1
|-
| align="left"| Famara Diédhiou
! 1
| || || 1
|-
| align="left"| Ismaïla Sarr
! 1
| || || 1
|-
| align="left"| Bamba Dieng
! 1
| || || 1
|-
| align="left"| '''Kalidou Koulibaly
! 1
| || || 1
|-
| align="left"| Moussa Wagué
! 1
| || 1 ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || 1 ||
|- class="sortbottom"
! Total
! 16
! 7 !! 4 !! 5
|}Competiu como Sérvia e Montenegro em 2006. Veja  para 1930–2002. Gols contra marcados para os adversários
 Sven Jacobsson (marcou a favor da Hungria em 1938)

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! Jogador
! Gols
! 1934
! 1938
! 1950
! 1954
! 1962
! 1966
! 1994
! 2006
! 2010
! 2014
! 2018
! 2022
|-
| align="left"| 
! 6
| || || || 6 || || || || || || || ||
|-
| align="left"| ! 5
| || || || || || || || ||  || 3 || 1 || 1
|-
| align="left"| 
! 4
| 1 || 3 || || || || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 4
| || || || 4 || || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 3
| || || 2 || 1 || || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 3
| 3 || || || || || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 2
| || || || || || || || 2 || || || ||
|-
| align="left"| 
! 2
| || || || || || || 2 || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 2
| || || || || || || || || || 1 || 1 ||
|-
| align="left"| Breel Embolo
! 2
| || || || || || || || || || || || 2
|-
| align="left"| 
! 1
| || || 1 || || || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || 1 || || || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || 1 || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || 1 || || || || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || 1 || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || || 1 || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || || || 1 || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || || || 1 || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || ||  || 1 || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| 1 || || || || || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || 1 || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || 1 || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || 1 || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || 1 || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || 1 || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || 1 || || || || || || || || || ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || || || || 1 ||
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || || || || || || || 1 ||
|-
| align="left"| Blerim Džemaili
! 1
| || || || || || || || || || || 1 ||
|-
| align="left"| Remo Freuler
! 1
| || || || || || || || || || || || 1
|-
| align="left"| '''Manuel Akanji
! 1
| || || || || || || || || || || || 1
|-
| align="left"| 
! 1
| || || || || 1 || || || || || || ||
|- class="sortbottom"
! Total
! 55
! 5 !! 5 !! 4 !! 11 !! 2 !! 1 !! 5 !! 4 !! 1 !! 7 !! 5 !! 5
|}

 Gols contra marcados para os adversários
 Ernst Lörtscher (marcou a favor da Alemanha em 1938)1930–1994. Veja  República Tcheca e  Eslováquia para 1998–presente. Gols contra marcados para os adversários
 Jozef Barmoš (marcou a favor da Inglaterra em 1982)

 Gols contra marcados para os adversários
 Brent Sancho (marcou a favor do Paraguai em 2006)

 Gols contra marcados para os adversários
 Yassine Meriah (marcou a favor do Panamá em 2018)1930–1990. Veja  Russia para 1994–presente.''

Gols contra marcados para os adversários
 Luis Alberto Cruz (marcado para a Austria na 1954)

Ver também
 Artilheiros das Copas das Confederações
 Lista dos artilheiros da Copa do Mundo de Futebol

Artilheiros
Artilheiros
Listas de futebolistas